Zópiro puede referirse a:

Zópiro (c. 500 a. C.), miembro de la nobleza del Imperio Persa, hijo de Megabizo I; o
Zópiro II, miembro de la nobleza del Imperio Persa, hijo de Megabizo II y nieto del anterior.